Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2009 se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. ledna 2009 v rychlobruslařské hale Krylatskoje v ruské Moskvě. Celkově se jednalo o 40. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali tituly Jihokorejec I Kju-hjok a Němka Jenny Wolfová. V Moskvě zvítězili Američan Shani Davis a Číňanka Wang Pej-sing.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2009, isuresults.eu

2009
Rychlobruslení v roce 2009
Rychlobruslení v Rusku
Sportovní události v Moskvě
Sport v Rusku v roce 2009